

Населені пункти та їхні частини

 Красув — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Красув — село в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Красув — частина села Пйонткова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки